Fontecchio steht für:

 Fontecchio, Gemeinde in Italien

Fontecchio ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Fontecchio (* 1960), italienischer Leichtathlet
 Simone Fontecchio (* 1995), italienischer Basketballspieler